Het JenningsBet World Seniors Darts Championship 2023 was de tweede editie van het World Seniors Darts Championship, het WK voor spelers boven de vijftig jaar. De organisatie was in handen van de World Seniors Darts Tour, MODUS Sports en Snooker Legends. Het toernooi vond plaats van 9 tot en met 12 februari 2023 in Circus Tavern te Purfleet. De Schot Robert Thornton was de titelverdediger en wist de wereldtitel deze editie opnieuw te winnen.

Deelnemers 
Aan het WK doen 32 spelers mee. Zestien spelers kregen de status van reekshoofd. Darters die in het bezit zijn van een Tourkaart mogen niet deelnemen.

Uiteindelijke deelnemersveld
Leeftijd tijdens toernooi tussen haakjes.

Reekshoofden 
  Robert Thornton (55)
  Phil Taylor (62)
  Martin Adams (66)
  Glen Durrant (52)
  Trina Gulliver (53)
  John Part (56)
  David Cameron (53)
  Neil Duff (50)
  Keith Deller (63)
  Bob Anderson (75)
  Les Wallace (60)
  Kevin Painter (55)
  Terry Jenkins (59)
  Tony O'Shea (61)
  Larry Butler (65)
  Peter Manley (60)

Genodigde spelers 
  Ronnie Baxter (61)
  Mark Dudbridge (50)
  Darryl Fitton (60)
  Leonard Gates (52)
  Chris Mason (53)
  Scott Mitchell (51)
  Roland Scholten (58)
  Co Stompé (60)

Qualifiers 
  Michael Huntley (51)
  Dennis Harbour (61)
  Richie Howson (57)

World Seniors Tour Ranking 
  Darren Johnson (56)
  Colin McGarry (57)
  Dave Prins (54)
  Lisa Ashton (52)
  Andy Jenkins (51)

Speelschema 

Darts in 2023
Dartswedstrijd in Engeland
Sport in East of England
Essex